Die 8.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1957 in Edelare, Belgien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1957
Radsportveranstaltung 1957
Cyclocrossrennen in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Ostflandern
Sport (Oudenaarde)